Příjmení Abels nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Björn-Uwe Abels (* 1941) – prehistorický archeolog
 Kurt Abels (1928–2014) – německý germanista
 Richard Abels (* 1951) – americký historik